Massaua – città dell'Eritrea, nella regione del Mar Rosso Settentrionale
 distretto di Massaua – distretto dell'Eritrea nella regione del Mar Rosso Settentrionale
 Massaua – isola su cui sorge parte della città
 Massaua è una stazione della metropolitana di Torino.
 Massaua, frazione del Comune di Torre d'Isola, in provincia di Pavia.
 Massaua – tipo di tessuto di cotone, molto impiegato nell'abbigliamento da lavoro